Самооборо́на — действия субъекта (физического, юридического лица, группы лиц, сообщества, государства) по самостоятельной обороне от агрессора.

Общее 
 Необходимая оборона (индивидуальная самооборона) — право гражданина на самозащиту от совершения против него преступного посягательства.
 Коллективная самооборона — право группы государств на совместную оборону от военной агрессии.

Организации и общественный активизм 
 Самооборона Республики Польша — политическая партия, платформа в Польше.
 Армения:
 Сасунская самооборона (1894)
 Сасунская самооборона (1904)
 Сасунская самооборона (1915)
 Эстония:
 Самооборона (Эстония) — эстонская военизированная организация, действовавшая в годы Второй мировой войны против советских захватчиков.
 Народная Самооборона (Эстония) — эстонская просоветская организация, просуществовавшая с 5 июля по 25 сентября 1940 года.
 Народная самооборона (Россия) — российская анархистская организация.
 Украина:
 Народная самооборона — украинская политическая партия.
 Украинская народная самооборона
 УНА-УНСО
 Наша Украина — Народная самооборона
 Белорусский корпус самообороны
 Самооборона Майдана
 Еврейская самооборона

В культуре 
 Необходимая самооборона — французский фильм 1982 года.

См. также 
 Оборона
 Самбо